Совпадение — примечательное совмещение событий или обстоятельств, которые не имеют никакой очевидной причинно-следственной связи друг с другом. Наблюдение замечательных совпадений может вести к заявлениям о сверхъестественном, оккультном или паранормальном, или же к вере в фатализм — учение о том, что события будут происходить в точном соответствии с предопределением.

С точки зрения статистики, совпадения неизбежны и часто менее замечательны, чем они могут показаться интуитивно. Примером может служить парадокс дней рождения, который показывает, что вероятность того, что двое в группе людей родились в один день, превышает 50 %, уже когда в ней только 23 человека.

Совпадение как синхроничность 
Швейцарский психиатр Карл Юнг разработал теорию, которая утверждает, что замечательные совпадения случаются из-за того, что он назвал «синхроничностью», которую он определил как «акаузальный объединяющий принцип».

Некоторые скептики (например, Жорж Шарпак и Анри Брош) синхроничность считают не более чем примером апофении. Они говорят, что понятия вероятности и статистических теорем (таких как ) достаточно, чтобы объяснить замечательность совпадений.

Чарльз Форт собрал сотни рассказов об интересных совпадениях и аномальных явлениях.

Совпадения и причинность 
Измерения вероятности серии совпадений — самый распространённый способ отличить совпадение от причинно связанных событий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сборник исторических совпадений, nephiliman.com (web.archive.org)
 Невероятные события и совпадения, Остинское общество противников лженауки
 Почему случаются совпадения, UnderstandingUncertainty.org
 Кембриджское собрание совпадений University of Cambridge Statslab
 Математика случайной встречи
 Странные совпадения
  (аннотация)
 

Случайные процессы
Паранормальные явления